ECCL est un sigle qui peut désigner :
 Enhanced Conditions Credit Line, ligne de crédit assortie de conditions renforcées, dans le cadre du Mécanisme européen de stabilité,
 European Convention Center Luxembourg, l'un des bâtiments où siège le Conseil de l'union européenne.